Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 509 dans le monde.

 Route fédérale 509 en Allemagne
 RS-509 au Brésil
 Route nationale 509 en France